Крутогорная — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 359 км по правому берегу реки Нюролька. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Нюрольки
Реки Парабельского района